Riegenring ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Joachim Riegenring (1924–2002), deutscher Schriftsteller
 Wilmar Riegenring (1905–1986), deutscher Karikaturist und Illustrator